Le tournoi de tennis de Virginie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979, classée en catégorie Futures, se dispute à Roanoke du  au .

Kathy Mueller remporte le simple dames. En finale, elle bat Elise Burgin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Caryn Copeland et Heather Ludloff.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Virginie
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979
Virginie
Tennis aux États-Unis en 1979
Tennis en février 1979
Tennis en mars 1979